Анатолий Фёдорович Дощечкин (род. 5 июля 1944, Магнитогорск) — советский металлург-прокатчик, вальцовщик Магнитогорского металлургического комбината.  Герой Социалистического Труда (1991).

Биография 
Дощечкин Анатолий Федорович родился  5 июля 1944 года в городе Магнитогорске. В 1961 году, не набрав нужного количества баллов в Горно-металлургический институт им. Носова, пошел работать на Магнитогорский металлургический комбинат слесарем  КИП и автоматики. С 1964 года работал вальцовщиком листопрокатного стана ЛПЦ — 5 в листопрокатном цехе № 3 (ЛПЦ-3). 

В 1966 – 1969 годах без отрыва от производства учился на вечернем отделении  Магнитогорского индустриального техникума.  

С 1968 года Анатолий Федорович работал старший вальцовщиком на листопрокатном стане холодной прокатки «2500». При его участии на заводе осваивали все прокатные профили, включая автомобильный нестареющего листа, тонкие металлические профили. 

В соответствии с указом президента СССР Михаила Горбачёва от 28 июня 1991 года — За большой личный вклад в повышение эффективности производства в условиях технического перевооружения и реконструкции предприятия звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот" было присвоено вальцовщику Дощечкину Анатолию Фёдоровичу. 

В настоящее время проживает в Магнитогорске, находится на заслуженном отдыхе, занимается резьбой по дереву, осваивает игру на гитаре. 

Семья: жена Татьяна Глебовна Дощечкина — преподаватель музыки в детской музыкальной школе № 4, двое дочерей, внуки.

Награды и звания 
 Почетный гражданин города Магнитогорска
 Премия Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов (ВЦСПС) (1982) 
 Лучший вальцовщик Минчермета СССР (1972)
 Лучший вальцовщик Магнитогорского металлургического комбината (1974) 
 Герой Социалистического Труда (1991) 
 Орден Ленина (1991) 
 Орден «Знак Почета» (1976)
 Орден «Трудового Красного Знамени» (1984)
 Орден «Октябрьской Революции» (1978).

Литература 
 Металлурги Урала: Энциклопедия / Гл. ред.: А. А. Козицын, Л. И. Леонтьев. Екатеринбург, 2001; 
 Магнитогорск: Краткая энциклопедия. / Редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) и др. Магнитогорск, 2002; 
 Прокатное производство Магнитки / Редкол.: В. Ф. Сарычев и др. Магнитогорск, 2003.

Ссылки 
 
  Хозяин стана.  Газета Магнитогорский металл №84 от 17 июля 1982 года
  [chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Doshhechkin&id=3138 Дощечкин Анатолий Федорович].  Энциклопедия Челябинской области.
 Ст. Аллы Каньшиной "Влюбленный в свое дело". Горно-металлургический профсоюз России.